Julian Jackson» peut désigner :
 Julian Jackson (1960-), boxeur des Îles Vierges américaines ;
  (1790–1853), géographe britannique ;
 Julian T. Jackson (1954-), historien britannique.